

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 661 (659 или 660) — Основание греческой колонии Византий на берегу Боспора.
 Ассирийское войско отбросили Тануатамона в Эфиопию. Ассирийцы взяли и разграбили Фивы.
 Начало беспорядков в Египте, которые продолжались до 626 года и привели к изгнанию ассирийцев.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Минь-гуна.
 В первой луне Ци по совету Гуань Чжуна оказало помощь Син и обнесло стеной его столицу.
 В 6 луне, в день цзи-ю был похоронен луский Чжуан-гун.
 В 8 луне князья Ци и Лу заключили договор в Ло-гу (местность в Ци). Согласно «Цзо чжуань», по инициативе циского князя Цзи-ю (Цзи-цзы или гун-цзы Ю) вернулся в Лу из Чэнь и был там встречен с радостью, Минь-гун ждал его в Лан.
 Зимой из Ци в Лу прибыл Чжунсунь (по «Цзо чжуань», это циский сановник, по Гуляну — гун-цзы Цин-фу).
 Цзиньский князь создал две армии и поставил Шэнь-шэна командующим нижней армией (Ши-вэй заявил, что это назначение неверно — эпизод 86 «Го юй»). Цзиньский князь напал на Вэй, захватил Хо и Гэн (наступление на Хо вёл Чжао Су). Впервые были пожалованы: земли Гэн — Чжао Си (Чжао Су), земли Вэй — Би Ваню, оба стали дафу, с чего началось их возвышение. Для наследника князь обнёс стенами Цюйво. Астролог Го Янь предсказал, что потомки Би Ваня возвысятся. Правитель Хо бежал в Ци, в Цзинь случилась засуха, гадание показало, что нужно почтить духа горы Хотай. Для этого посол Чжао Су отправился в Ци и привёз оттуда правителя Хо, и тогда наступил урожайный год.

См. также

Примечания